Tele Milenium – teleturniej emitowany w 2000 roku w TVP2 prowadzony przez Romana Czejarka; na antenie zastąpił teleturniej Teleadwokat. Pytania dotyczyły wiedzy z zakresu mijającego tysiąclecia. Zawodnicy musieli wykazać się znajomością różnych wydarzeń, m.in. historycznych i kulturalnych. Teleturniej był powtarzany w TVP Rozrywka od 18 listopada 2013 do 7 marca 2014 w dni robocze w godzinach porannych (między 6 a 10 rano).

W pierwszej serii rywalizacja przebiegała w trzech etapach:
 I etap: zawodnicy zdobywali tytuł Pretendenta oraz nagrodę w wysokości 3000 zł.
 II etap: Pretendenci walczyli o tytuł Mistrza i nagrodę w wysokości 7500 zł.
 III etap: wyłoniony zostawał zwycięzca, tzw. Arcymistrz, który otrzymywał 14 500 zł.

Zdobywca tytułu arcymistrza w finale dodatkowo wygrywał 30 000 zł. Łączna wygrana dla Arcymistrza wynosiła 55 000 zł.

Suma nagród wynosiła 163 000 zł.

W drugiej serii zmieniono zasady programu. Odtąd grali tylko dwaj zawodnicy. Zwycięzca danej rozgrywki otrzymywał 1000 zł i tytuł mistrza. Uczestniczył w teleturnieju do pierwszej porażki. Odpadając z gry, wygrywał połowę dotychczas zgromadzonej kwoty. Gracz, który pokonał dotychczasowego mistrza zabierał połowę jego wygranej oraz dostawał 1000 zł za wygrany pojedynek, później zawsze po 1000 zł wygrywał aż do porażki. Wygrywał pojedynek zawsze ten zawodnik, który zdobył 8 punktów (w każdym pojedynku było 16 kategorii), błędna odpowiedź oznaczała przyznanie punktu przeciwnikowi.

Przypisy 

Teleturnieje